Bion ist der Name folgender Personen:

 Bion von Abdera, antiker Mathematiker
 Bion von Borysthenes, antiker Philosoph
 Bion von Prokonessos, antiker Historiker
 Bion von Smyrna, hellenistischer Dichter
 Bion von Soloi, antiker Historiker
 Künstlername des DJs Mate Galić

Bion ist der Familienname folgender Personen:
 Anne-Sophie Bion, französische Filmeditorin
 Gottlieb Bion (1804–1876), Schweizer Landschaftsmaler und Lehrer
 Hedwig Dietzi-Bion (1867–1940), Schweizer Malerin und Schriftstellerin
 Nicolas Bion (1652–1733), französischer Hersteller von Globen und mathematischen Instrumenten; Verfasser wissenschaftlicher Bücher 
 Peter Bion (1684–1735), Textilunternehmer aus St. Gallen
 Walter Bion (1830–1909), Schweizer Pfarrer und Sozialpädagoge
 Wilfred Bion (1897–1979), Psychoanalytiker, Pionier der Gruppenpsychotherapie
 Wilhelm Friedrich Bion (1797–1862), Schweizer Pfarrer und Schriftsteller

Bion steht für:
 Bion (Manche), ehemalige französische Gemeinde im Département Manche
 Bion (Satellit), ein Satellitenprogramm der UdSSR
 Bion (Wilhelm Reich), eine von Wilhelm Reich behauptete Entdeckung
 Revest-du-Bion, französische Gemeinde im Département Alpes-de-Haute-Provence
 Bion (Oper), eine Oper von Étienne-Nicolas Méhul.

Siehe auch:
 Bione, norditalienische Gemeinde
 Bionne, Fluss in Frankreich